Termenul "Reproducere" se poate referi la:

 Reproducere, proces de înmulțire a organismelor vii;
 Reproducere, proces al memoriei reprezentând criteriul verificării practice a eficienței acesteia;
 Reproducere, procedeu de realizare a pieselor după un șablon sau după o piesă etalon.

Vezi și 
 Reproducție, reînnoire a procesului de producție.

Legături externe 
  Reproducere (DEX)